Фамилија Сибријан има више значења:

 Фамилија Сибријан, Ехидо Кукапа Местизо (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Сибријан, Ехидо Тула (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику